Een ontwikkeld land is een land dat een hoge graad van industrialisatie heeft bereikt, een hoge mate van arbeidsdeling kent, over een geavanceerde infrastructuur beschikt en dat van de hogere levensstandaarden die hieruit voortvloeien gebruik kan maken. De meeste ontwikkelde landen zijn ook democratieën.

Landen die (nog) niet in deze categorie kunnen worden ondergebracht, worden vaak (eufemistisch) ontwikkelingslanden genoemd, of in extreme gevallen onontwikkelde landen. Andere termen die soms gebruikt worden zijn de eerste wereld, voor de ontwikkelde landen, en de derde wereld, voor de ontwikkelingslanden. De tweede wereld was een term die voorbehouden was aan Communistische landen. Ook wordt vaak de term westerse landen of westerse wereld gebruikt, hoewel deze term niet accuraat is.

Categorie Index (ontwikkelde landen)

Categorie Index (andere)

Land naar type